Challenge Airlines, fondata come ACE Air Cargo Europe e nel 2018 rinominata ACE Belgium Freighteres, è una compagnia aerea cargo belga con sede all'aeroporto di Liegi. Il vettore opera servizi di trasporto aereo di merci in tutta Europa, America, Asia, Medio Oriente e Africa. Challenge Airlines ha avviato le operazioni di servizio a metà del 2019.

Storia 

La società risale originariamente al 1976, quando il suo predecessore, CAL Cargo Airlines, iniziò a volare dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, trasportando originariamente prodotti agricoli in Europa. Man mano che si espandeva, la società apriva e ingrandeva il suo hub principale a Liegi, in Belgio.

Eshel Heffetz, ex pilota dell'aeronautica militare, economista e laureato all'Università di Tel Aviv, ha fondato la moderna Challenge Airlines nel 2017. Challenge Airlines ha ricevuto il suo COA nell'aprile 2019. A luglio 2019, la compagnia ha lanciato servizi per gli Stati Uniti e a settembre 2020 ha iniziato a volare verso la Cina.

CAL Cargo Airlines e Challenge Airlines sono state integrate nel Challenge Group nel 2020. Nel 2022, CAL Cargo Airlines è stata rinominata Challenge Airlines IL.

La compagnia ha una controllatacon sede a Malta con il marchio Challenge Airlines MT, che ha ricevuto il certificato di operatore aereo nel novembre del 2022. La compagnia ha effettuato il suo primo volo alla fine del mese.

La compagnia aerea si sta concentrando in particolare sull'espansione della propria presenza nel modello di business sea-to-air con particolare attenzione al mercato degli Emirati Arabi Uniti. Serve anche come appaltatore per i ministeri israeliani degli affari esteri, della salute e della difesa.

Flotta 
A dicembre 2022 la flotta di Challenge Airlines è così composta:

Note 

Compagnie aeree belghe
Compagnie aeree cargo